Баб эль-Асса ( - «Ворота Асса») — топоним и микротопоним, встречается в Марокко и Алжире.
 Баб эль-Асса (Танжер) — средневековые ворота в городе Танжер, построены в период португальского правления.
 Баб эль-Асса (округ) — округ в провинции Тлемсен (Алжир).
 Баб эль-Асса (Алжир) — город в одноимённом округе (Алжир).
 Баб эль-Асса (Марокко) — деревня на северо-востоке Марокко.

См. также 
 Баб эль-Футух
 Баб эль-Джадид
 Баб эль-Хадид
 Баб эн-Наср